Steinsson ist ein isländischer Name.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name ist ein Patronym und bedeutet Sohn des Steinn. Die weibliche Entsprechung ist Steinsdóttir (Tochter des Steinn).

Namensträger 
 Grétar Steinsson (* 1982), isländischer Fußballer
 Jón Steinsson (* 1976), isländischer Ökonom

Patronym
Isländischer Personenname